Deco – all'anagrafe Anderson Luís de Souza, ex calciatore portoghese
 Deco – autrice di fumetti italiana
 Deco – gruppo musicale italiano
 Art déco – fenomeno del gusto che interessò i primi decenni del XX secolo, riguardante le arti decorative e visive, l'architettura e la moda
 De.C.O. (o De.Co.) – Denominazione comunale d'origine
 DECO – produttore di videogiochi (Data East Corporation)